Kowall ist der Name folgender Orte:

 Kowall (Garz/Rügen), Ortsteil der Stadt Garz/Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Kowall (Mesekenhagen), Ortsteil der Gemeinde Mesekenhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Kowall bei Danzig
 Kowal (1943–45 Kowall), Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Kowale (Sierakowice) (deutsch Kowall), Schulzenamt der Gemeinde Sierakowice in der Woiwodschaft Pommern, Polen